UGGT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 555 амінокислот, а молекулярна маса — 177 190.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Трансферази